Ната́н Соа́рес де Карва́лью Жу́ниор (; 10 марта 1989, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, нападающий клуба «Академика».

Биография 
Заниматься футболом Натан Жуниор начал в футбольной школе Зико — CFZ. В возрасте 16 лет им заинтересовался клуб «Фламенго», в котором он тренировался пять месяцев. После Натан Жуниор отправился в Европу и попал в кипрский клуб «Анортосис».

В 2007 году Натан Жуниор перебрался в Латвию и стал выступать в дублирующем составе рижского клуба «Сконто», где сумел проявить себя, и в начале 2008 года подписал профессиональный контракт с клубом. Правда, вскоре Натан Жуниор был отдан в аренду фарм-клубу «Олимп» до лета. Стоит отметить, что тогда Натану Жуниору приходилось играть на позиции крайнего защитника, хотя с малых лет он тренировался, как нападающий.

После возвращения в «Сконто», летом 2008 года, по наставлению главного тренера Пола Эшуорта, Натан Жуниор так и продолжил играть в защите. Но после ухода из команды нападающих Ивана Лукьянова и Владимира Двалишвили, летом 2009 года, Натану Жуниору был предоставлен шанс проявить себя во главе нападения. В своём первом матче в качестве нападающего он отличился двумя голами в ворота «Юрмалы-VV».

В 2010 году Натан Жуниор, по результатам голосования, был признан лучшим игроком месяца июня в Высшей лиге Латвии, а также, по итогам сезона, стал вторым в споре бомбардиров, уступив лишь Денису Ракелю по количеству голов с игры.

В 2011 году Натан Жуниор наконец-то удостоился звания лучшего бомбардира турнира, опередив Мамуку Гонгадзе на один мяч, а также был включён в символическую сборную Высшей лиги.

В январе 2012 года, после истечения срока контракта со «Сконто», Натан Жуниор отправился на просмотр в австрийский клуб «Капфенберг», с которым вскоре подписал контракт до конца сезона. За переход Натана Жуниора в «Капфенберг», как футболиста возрастом до 23 лет, «Сконто» получил денежную компенсацию в размере 40 000 евро.

Достижения

Командные 
 Чемпион Латвии: 2010
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии (2): 2008, 2009
 Чемпион Балтийской лиги: 2011

Личные 
 Лучший игрок месяца в Высшей лиге Латвии: июнь 2010
 Лучший бомбардир чемпионата Латвии: 2011

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Олимп» Рига
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Капфенберг»
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Аль-Фатех»
Игроки ФК «Тондела»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Академика» Визеу